Pompeii puede referirse a lo siguiente:

 Pompeii (álbum), álbum de música.
 Pompeii (banda), banda de música.
 Pompeii (canción), canción.
 Pompeii (ciudad), nombre original de Pompeya, la ciudad destruida por el Vesubio.
 Pompeii (novela), novela.
 Pompeii (película), película de 2014.